Элль:

 Элль — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх.
 Элль Бишоп — персонаж сериала «Герои».